El protector puede referirse a:

 El protector, película estadounidense de acción y suspense de 2014, dirigida por Antoine Fuqua.
 El protector,  serie turca perteneciente a los géneros acción, fantasía, suspenso y ciencia ficción.
 El protector, película de acción y artes marciales de 1985 de Hong Kong en colaboración con los Estados Unidos, dirigida por James Glickenhaus.